«Не боюсь тебя, мороз!» — советский мультфильм, выпущенный в 1979 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Музыкальная сказка о борьбе тепла и холода, добра и зла…

Съёмочная группа

См. также 
 Квака-задавака
 Вася Буслик и его друзья

Ссылки 
 Экран и культурное наследие Беларуси
 

Мультфильмы СССР 1979 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов